Međurača je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Nova Rača, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 368 stanovnika te 110 obiteljskih kućanstava.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Nova Rača